Thursday – wyspa Australii
 Thursday – amerykański zespół muzyczny
 Czwartek (ang. Thursday) – amerykański film z 1998 roku
 Thursday – singel zespołu Pet Shop Boys
 Thursday – singel Jess Glynne